Reprezentacja Korei Południowej w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Korei Południowej. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Sukcesy na arenie międzynarodowej 
Na mistrzostwach świata dotarli do ćwierćfinału w roku 1997. Mistrzostwa Azji wygrywali w latach: 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 2000, 2008, 2010 i 2012.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich

Zobacz też 
 Reprezentacja Korei Południowej w piłce ręcznej kobiet

Piłka ręczna w Korei Południowej
Korea Południowa
Reprezentacje narodowe Korei Południowej